|-
| (95101) 2002 AH113||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95102) 2002 AS113||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95103) 2002 AP114||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95104) 2002 AN116||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95105) 2002 AY116||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95106) 2002 AP117||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95107) 2002 AJ118||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95108) 2002 AL118||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95109) 2002 AP118||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95110) 2002 AR118||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95111) 2002 AV120||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95112) 2002 AE121||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95113) 2002 AG121||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95114) 2002 AM121||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95115) 2002 AK122||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95116) 2002 AP122||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95117) 2002 AQ122||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95118) 2002 AL124||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95119) 2002 AB126||||11 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95120) 2002 AW127||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95121) 2002 AL130||||12 січня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95122) 2002 AQ135||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95123) 2002 AP139||||9 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95124) 2002 AK141||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95125) 2002 AE143||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95126) 2002 AZ148||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95127) 2002 AL150||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95128) 2002 AR152||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95129) 2002 AQ153||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95130) 2002 AH155||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95131) 2002 AK155||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95132) 2002 AO155||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95133) 2002 AB156||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95134) 2002 AN156||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95135) 2002 AM158||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95136) 2002 AD159||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95137) 2002 AH159||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95138) 2002 AD160||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95139) 2002 AF160||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95140) 2002 AB162||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95141) 2002 AG162||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95142) 2002 AF163||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95143) 2002 AQ164||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95144) 2002 AG165||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95145) 2002 AQ165||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95146) 2002 AV165||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95147) 2002 AP166||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95148) 2002 AH167||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95149) 2002 AL167||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95150) 2002 AQ167||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95151) 2002 AU167||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95152) 2002 AX167||||13 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95153) 2002 AP170||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95154) 2002 AZ170||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95155) 2002 AH175||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95156) 2002 AK175||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95157) 2002 AU175||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95158) 2002 AZ177||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95159) 2002 AE178||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95160) 2002 AG178||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95161) 2002 AS178||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95162) 2002 AV178||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95163) 2002 AZ178||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95164) 2002 AB179||||14 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95165) 2002 AH180||||12 січня 2002||Нюкаса||Обсерваторія Нюкаса-Яма
|-
| (95166) 2002 AO183||||6 січня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95167) 2002 AT184||||7 січня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (95168) 2002 AX185||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95169) 2002 AC186||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95170) 2002 AL187||||8 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95171) 2002 AT188||||10 січня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95172) 2002 AZ190||||11 січня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95173) 2002 AD191||||11 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95174) 2002 AD192||||12 січня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (95175) 2002 AJ192||||12 січня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (95176) 2002 AJ196||||12 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95177) 2002 AT197||||14 січня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (95178) 2002 AD202||||11 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 95179 Берко (Berko)||2002 BO||16 січня 2002||Обсерваторія Піскештето||К. Сарнецкі, Ц. Гайнер
|-
| (95180) 2002 BJ4||||19 січня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (95181) 2002 BP4||||19 січня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (95182) 2002 BZ4||||19 січня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (95183) 2002 BB9||||18 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95184) 2002 BL10||||18 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95185) 2002 BN10||||18 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95186) 2002 BT10||||18 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95187) 2002 BD11||||18 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95188) 2002 BK11||||19 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95189) 2002 BM11||||19 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95190) 2002 BZ11||||19 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95191) 2002 BB12||||19 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95192) 2002 BS12||||20 січня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (95193) 2002 BU13||||19 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95194) 2002 BB14||||19 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95195) 2002 BB16||||19 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95196) 2002 BS16||||19 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95197) 2002 BV16||||19 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95198) 2002 BN17||||21 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95199) 2002 BD19||||21 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (95200) 2002 BF19||||21 січня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

95100